

Patronyme 
 Gilles Demarteau (1722–1776), graveur liégeois du 
 Wilhelmus Joannes Demarteau MSF (1917–2012), prélat catholique indonésien d'origine néerlandaise